Senet, poble de l'Alta Ribagorça
 Senet (joc)
 Senet (Senna alexandrina), planta del gènere Senna